Lovci je lahko:
 Lovci, Jagodina (Srbija)
 Lovci, Kruševac (Srbija)

Glej tudi 
 gorski lovci
 padalski lovci
 protitankovski lovci